Johan Faber (musicus)
Johann Faber, een Nederlands schilder